Betty désigne deux bandes dessinée :
 Betty, sunday strip de l'Américain Charles Voight diffusé de 1920 à 1943 ;
 , comic strip des Canadiens Gary Delainey et Gerry Rasmussen diffusé depuis 1991.
Betty Boop a également fait l'objet de nombreuses adaptations en bande dessinée depuis 1934.